Akainacephalus johnsoni es la única especie conocida del género extinto Akainacephalus de dinosaurio tireóforo anquilosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción

Los autores que describen indicaron varios rasgos distintivos. Algunos de estos son autapomorfías, caracteres derivados únicos. Las protuberancias supraorbitales son masivas en vista lateral, formando una alta cresta hacia atrás, que también se extiende lateralmente sobre la cavidad ocular, mientras abarca la esquina superior frontal y el borde posterior de la cavidad ocular. Los cuernos de las mejillas son triangulares, apuntando casi verticalmente hacia abajo. En los huesos frontales, un osteodermo hexagonal plano central grande está presente. La zona que abarca los huesos frontales y nasales está cubierta por caputégula con forma piramidal y en posición simétrica. Los huesos nasales exhiben una fila central distinta de caputégulas cónicas, separados simétricamente de los osteodermos por encima y por los lados de ellos. En la parte posterior del cráneo, la parte del foramen magnum formado por el basioccipital se encuentra oblicuamente por encima y delante del cóndilo occipital.

La armadura principal de Akainacephalus es sorprendentemente similar a la de Nodocephalosaurus, una forma relacionada que también se encuentra en el sur de Laramidia, en Nuevo México. Por lo tanto, la descripción comparó estrechamente los dos géneros para probar que Akainacephalus era un taxón válido. Akainacephalus y Nodocephalosaurus comparten ciertos rasgos, como los osteodermos en forma de pirámide en el hocico y la armadura que se ensancha por encima de las fosas nasales. Hay, sin embargo, también diferencias. Con Akainacephalus, los osteodermos de los supraorbitales delanteros y traseros forman una sola estructura alta de barrido hacia atrás. En N. kirtlandensis, estos son elementos separados de un tamaño mucho más pequeño. Akainacephalus tiene un cuerno escamoso mucho más pequeño. Su cuerno apunta hacia abajo como un enorme triángulo, mientras que Nodocephalosaurus se curva hacia atrás como una aleta curva más pequeña. Una comparación se complica por el hecho de que el cráneo de Nodocephalosaurus solo se conoce parcialmente. Además, con el holotipo de Akainacephalus, los cuernos de escamoso se han roto, lo que hace imposible determinar su forma exacta, y el cráneo en su conjunto se comprimió de adelante hacia atrás, creando un retorcido desde el cual se anexan el hocico y la parte posterior, y se estrecha. y elevando el área alrededor de la cuenca del ojo. Sin embargo, Nodocephalosaurus fue encontrado en la Formación Kirtland, en capas que son tres millones de años más jóvenes, lo que impide que los taxones sean idénticos.

Los huesos del hocico frontal, los premaxilares, forman un pico ancho, en forma de U, más ancho que largo. Los lados del hocico no están cubiertos por una armadura. El número de dientes maxilares, por lado, se ha estimado en un mínimo de dieciséis. Las fosas nasales están orientadas hacia el lado del hocico. La fosa nasal es bastante pequeña y no está claramente subdividida en aberturas más pequeñas. El hueso cuadrado está fuertemente inclinado, lo que hace que la articulación de la mandíbula se posicione, visible en vista lateral, frente a la punta del cuerno de la mejilla, que no se ha informado en otros anquilosáuridos.

Descubrimiento e investigación
Fue descubierto en la Formación Kaiparowits del sur de Utah. La especie tipo y única es Akainacephalus johnsoni, y es conocida por el espécimen de anquilosaurio más completo que se haya descubierto en el sur de Laramidia, incluyendo un cráneo completo, una cola, varios osteodermos, elementos de las extremidades y parte de su pelvis, entre otros restos.

En 2008, en el Monumento nacional de Grand Staircase-Escalante en Kane Country, Utah, se descubrió un esqueleto anquilosauriano en un sitio ubicado por primera vez por Scott Richardson, un empleado de la Oficina de Administración de Tierras. En 2009, la excavación fue completada por un equipo encabezado por R. Irmis. El cráneo del esqueleto fue preparado durante cuatro años por el voluntario Randy Johnson, un químico retirado. En enero de 2014, el cráneo fue investigado mediante una TAC.

En 2018, la paleontóloga holandesa Jelle P. Wiersma y Randall Benjamin Irmis nombraron y describieron la especie tipo Akainacephalus johnsoni. El nombre genérico combina las palabras del griego ἄκαινα, akaina, "espina", una referencia a la armadura de punta, con κεφαλή, kephalè, "cabeza". El nombre específico honra a Randy Johnson su preparador.

El holotipo, UMNH VP 20202, se encontró en una capa de la formación Kaiparowits que data de finales del Campaniano. La edad de la capa se determinó a los 75,97 millones de años mediante la datación por zircón. El holotipo consiste en un esqueleto parcial con cráneo. Contiene el cráneo completo y las mandíbulas inferiores, incluido el predentario, cuatro vértebras de la espalda, ocho vértebras sacras, ocho vértebras de cola "libres", once vértebras de la cola que forman el mango de la porra de la cola, el propio mazo de la cola, costillas, ambos omóplatos, un coracoide izquierdo un húmero derecho, un cúbito derecho; un ilion izquierdo un hueso del muslo izquierdo; una espinilla izquierda; un hueso de la pantorrilla izquierda; una falange del dedo del pie; una garra dos anillos cervicales; y catorce osteodermos de la espalda y los flancos. Representa alrededor del 45% de los elementos esqueléticos. Es parte de la colección del Museo de Historia Natural de Utah en Salt Lake City.

Clasificación
El análisis filogenético de Akainacephalus revela que forma un clado con Nodocephalosaurus de anquilosáuridos de Laramidia. Datos adicionales del análisis cladístico también muestran que Akainacephalus y Nodocephalosaurus también están más estrechamente relacionados con los géneros anquilosáuridos asiáticos como Saichania y Tarchia que con los géneros norteamericanos como Euoplocephalus y Ankylosaurus. El descubrimiento indica un caso fuerte para el provincialismo entre las poblaciones de dinosaurios en Laramidia del Norte y del Sur. Además, el descubrimiento de Akainocephalus también indica al menos dos migraciones de fauna entre Asia y América del Norte, creadas cuando la caída del nivel del mar permitía migraciones entre los continentes a través del Puente de la Tierra de Beringia.

Referencias

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte